Порядок наследования норвежского престола — список лиц, имеющих право на наследование королевского престола Норвегии.

Порядок наследования регулировался статьей 6 Конституции. В 1990 году в Норвегии была введена абсолютная примогенитура среди внуков и потомков короля Харальда V. Женщины и мужчины имеют равные права престолонаследия. Дети монарха по-прежнему находятся в очереди наследования, согласно когнатической примогенитуре. Женщины не исключаются из линии престолонаследия, но в случае двух разнополых наследников монарха наследие переходит к мужскому наследнику, и только в случае отсутствия прямых мужских потомков монарха женщина наследует ранее братьев отца и их сыновей. Кронпринц Хокон и его потомки, таким образом, имеют приоритет над своей старшей сестрой, принцессой Мартой Луизой и её потомками .

В очереди на престолонаследие находятся законные потомки правящего монарха, его братья и их законные потомки. Старшая сестра короля, принцесса Астрид (род. 1932) и её потомки, а также потомки другой умершей старшей сестры короля, принцессы Рагнхильд (1930—2012), исключены из списка наследования по мужской линии первородства, которая существовала до 1971 года.

Порядок наследования 

  Король Харальд V (род. 1937)
 (1) Кронпринц Хокон (род. 1973)
 (2) Принцесса Ингрид Александра (род. 2004)
 (3) Принц Сверре Магнус (род. 2005)
 (4) Принцесса Марта Луиза (род. 1971)
 (5) Мод Бен (род. 2003)
 (6) Леа Бен (род. 2005)
 (7) Эмма Бен (род. 2008)

См. также 
 История Норвегии
 Список королей Норвегии
 Глюксбурги

Примечания 

Короли Норвегии
Норвегия